Gaius Capito ist der Name folgender Personen:

* Gaius Ateius Capito († 22), römischer Jurist
 Gaius Iulius Capito († 92), römischer Offizier
 Gaius Salvius Capito, römischer Suffektkonsul 148